Quiet Nights – album Milesa Davisa, nagrany wspólnie z Gilem Evansem i wydany w roku 1963.

Utwory

Przypisy 

Albumy Milesa Davisa
Albumy Columbia Records
Albumy jazzowe
Albumy muzyczne wydane w roku 1963